PPN est un sigle de la langue française qui peut faire référence à :
 PPN, l'abréviation de Priez Pour Nous, une demande d'intercession adressée aux saints, dans la tradition catholique ;
 PPN (ou PPN-RDA), le Parti populaire nigérien, un parti politique du Niger.

Voir aussi 
 Théorie PPN, une théorie à paramètres post-newtoniens en astrophysique

Sigle de 3 caractères